Desa Semedo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semedo (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 109,05), Jawa Tengah, 
 Desa Semedo (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 109,27), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar